Judson ist der Familienname folgender Personen:

 Adoniram Judson (1788–1850), erster US-amerikanischer Missionar im Ausland
 Andrew T. Judson (1784–1853), US-amerikanischer Politiker
 Ann Hasseltine Judson (1789–1826),  US-amerikanische baptistische Missionarin
 Anne Judson-Yager (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Zane Carroll Judson (1823–1886), US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Ned Buntline
 Frederick N. Judson (1845–1919), US_amerikanischer Jurist und Politikwissenschaftler 
 Horace Freeland Judson (1931–2011), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Pieter M. Judson (* 1956), US-amerikanischer Hochschullehrer und Autor
 Sylvia Shaw Judson (1897–1978), US-amerikanische Bildhauerin
 Tom Judson (* 1960), US-ameri, kanischer Komponist und Theaterschauspieler
 Whitcomb Judson (1846–1909), US-amerikanischer Erfinder 

Judson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Judson (Alabama)
 Judson (Indiana)
 Judson (Kentucky)
 Judson (Massachusetts)
 Judson (Minnesota)
 Judson (North Carolina)
 Judson (North Dakota)
 Judson (South Carolina)
 Judson (Texas)
 Judson (West Virginia)

Sonstiges:
 Judson College in Marion (Alabama)
 Judson University in Elgin (Illinois)
 Judson Dance Theater in New York
 Judson Memorial Church in New York
 Judson Silva Tavares alias Judson (* 1993), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Judson Township